Борковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область 
 Борковское сельское поселение — в Новгородском районе

Рязанская область 
 Борковское сельское поселение — в Шацком районе
 Борковское сельское поселение — в Шиловском районе

Смоленская область 
 Борковское сельское поселение — в Демидовском районе

Тверская область 
 Борковское сельское поселение — в Бежецком районе
 Борковское сельское поселение — в Кувшиновском районе

Тюменская область 
 Борковское сельское поселение — в Тюменском районе